Thomas Schaarschmidt ist der Name folgender Personen:

* Thomas Schaarschmidt (Historiker) (* 1960), deutscher Historiker beim Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung
 Thomas Schaarschmidt (Sportfunktionär) (* 1975), deutscher Basketballfunktionär